Yacht Club Santo Amaro
 YACHT (banda) ou Y△CHT — projeto de música eletrônica
 Iate — tipo de embarcação motor

Desambiguações de música